NGC 5963 (другие обозначения — UGC 9906, MCG 9-25-58, ZWG 297.15, KCPG 469A, IRAS15322+5643, PGC 55419) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

5963
Дракон (созвездие)